Turkiets fotbollslandslag kan avse
Turkiets herrlandslag i fotboll
Turkiets damlandslag i fotboll